Никольский сельский округ — административно-территориальное образование в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области.

Населённые пункты 
В состав Никольского сельского округа входит 4 села:
 Никольск (654 жителя)
 Бородино (645 жителей)
 Кремнюха (231 житель)
 Алтайка (51 житель).

Аким округа — Жаксылыков Роллан Маратович.

Экономика 
В округе работают 3 ТОО: «Никольское», «Кремнюшинское» и «Бородино», а также 16 крестьянских
хозяйств. Сельскохозяйственные предприятия округа выращивают зерновые и подсолнечник.
На частном подворье население выращивает КРС, свиней, птицу, пчёл.

В селах Никольск и Бородино расположены средние школы, а в с. Кремнюха — основная средняя
школа.

Ссылки 

 Никольский сельский округ на сайте Акима Зыряновского района

Сельские округа Зыряновского района